Die Serie B 2014/15 war die 83. Spielzeit der zweithöchsten italienischen Spielklasse im Fußball der Herren. Sie begann am 29. August 2014 mit der Begegnung zwischen der AC Perugia Calcio und dem FC Bologna und endete am 22. Mai 2015. Vom 29. Dezember 2014 bis zum 16. Januar 2015 war sie durch eine Winterpause unterbrochen.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2014/15 sind folgende Vereine qualifiziert:
 Die drei Absteiger aus der Serie A 2013/14:
 Catania Calcio
 FC Bologna
 AS Livorno
 Die fünf Verlierer der Aufstiegs-Play-Offs:
 US Latina
 FC Modena
 AS Bari
 FC Crotone
 Spezia Calcio
 Die neun  Mannschaften auf den Plätzen neun bis 17 der Serie B 2013/14:
 SS Virtus Lanciano
 AS Avellino 1912
 Carpi FC
 Brescia Calcio
 Trapani Calcio
 Delfino Pescara 1936
 Ternana Calcio
 AS Cittadella
 Der Sieger der Abstiegs-Play-Offs:
 AS Varese 1910
 Die vier Aufsteiger aus der Lega Pro Prima Divisione 2013/14:
 AC Perugia Calcio (Meister der Gruppe B, Sieger der Supercoppa Lega Pro 1)
 Virtus Entella (Meister der Gruppe A, Verlierer der Supercoppa Lega Pro 1)
 FC Pro Vercelli (Sieger der Aufstiegs-Play-Offs der Gruppe A der Lega Pro 1)
 Frosinone Calcio (Sieger der Aufstiegs-Play-Offs der Gruppe B der Lega Pro 1)
 Eine vom Verband nach verschiedenen Rekursen ausgewählte Mannschaft:
 Vicenza Calcio

Der AC Siena hatte aufgrund von finanziellen Problemen keine Lizenz für diese Spielzeit bekommen und war inzwischen aufgelöst worden. Da vom Verband kein Nachrücker aus der Lega Pro 2014/15 bestimmt worden war, verfiel ein Startplatz. Die Saison hätte so mit 21 Mannschaften ausgetragen werden müssen und der Spielplan war dementsprechend veröffentlicht worden. Nach einem Rekurs beim CONI, wenige Tage vor Beginn des Turniers, wurde diese Zahl wieder auf 22 korrigiert, wobei erst einen Tag vor Beginn des Turniers Klarheit darüber herrschte, dass der Verein aus Vicenza zugelassen werden sollte.

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegs-Play-Offs 
Der Dritt- und Viertplatzierte sind für die Halbfinals der Aufstiegs-Play-Offs gesetzt und treffen dort auf die Sieger der Vorrunde. Diese werden zwischen dem Sechsten und Siebten sowie dem Fünften und Achten ermittelt. In der Vorrunde werden Einzelpartien gespielt, im Halbfinale und Finale werden Hin- und Rückspiele ausgetragen. Bei einem unentschiedenen Spielstand aus beiden Partien entscheidet der bessere Tabellenplatz.

Vorrunde

|}

Halbfinale

|}

|}

Finale

|}

Übersicht

1 Sieg nach Verlängerung2 Sieg im Elfmeterschießen

Abstiegs-Play-Offs 
Der 18. und 19. treffen in den Abstiegs-Play-Offs aufeinander und spielen den letzten Nichtabstiegsplatz untereinander aus. Es werden ein Hin- und Rückspiel ausgetragen. Bei einem unentschiedenen Spielstand aus beiden Partien entscheidet der bessere Tabellenplatz. Die in der Tabelle besser platzierte Mannschaft hat im Rückspiel Heimrecht.

|}

Meistermannschaft 
In Klammern sind Spiele und Tore angegeben. Aufgelistet sind alle Spieler, die während der Spielzeit zum Einsatz kamen.

Wissenswertes 
 Am 28. Mai 2014 beschloss der italienische Fußballverband die Abschaffung des sogenannten Teilhabe-Modells (bzw. der Co-Eignerschaft), bei dem zwei Vereine je 50 % der Transferrechte an einem Spieler halten, für alle Vereine im italienischen Profifußball. Trotz des Widerstandes des Erstligaverbandes wird das Modell ab der Spielzeit 2014/15 abgeschafft, womit keine neuen Teilhaben geschlossen werden dürfen, aktuelle Teilhaben bleiben jedoch bestehen.

Weblinks 
 Offizielle Homepage der Serie B (italienisch)

Siehe auch 
 Coppa Italia 2014/15
 Ewige Tabelle der Serie B
 Federazione Italiana Giuoco Calcio
 Fußball in Italien
 Lega Pro 2014/15
 Serie A 2014/15
 Serie B

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014/15